Egebjerg, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Fyn e nell'isola omonima. Il comune aveva una popolazione di 8.792 abitanti (2005) e una superficie di 124 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Svendborg e Gudme per dare luogo al riformato comune di Svendborg compreso nella regione dello Syddanmark.

Fionia
Centri abitati della Danimarca Meridionale
Comuni della Danimarca soppressi